Филип I може да се отнася за:
 Филип I (Бургундия) (1346-1361), херцог на Бургундия
 Филип I (Кастилия) (1478-1506), крал на Кастилия и Леон
 Филип I (Македония) (?-602 пр.н.е.), цар на Македония
 Филип IV (Франция) (1268-1314), крал на Навара като Филип I
 Филип II (Испания) (1526-1598), крал на Португалия като Филип I
 Филип I (Таранто) (1278-1331), принц на Таранто
 Филип I (Франция) (1052-1108), крал на Франция
 Филип I (Хесен) (1504-1567), ландграф на Хесен
 Филип I (Намюр) (1175-1212), граф на Намюр
 Филип I Савойски-Ахая (1274-1334), синьор на Пиемонт, принц на Ахая